Бруно Цапперт (; ,  — ) — австро-венгерский ,  и  еврейского происхождения.

Биография 
Родился в семье богатых торговцев. После окончания гимназии, в 1862 году поступил в Венскую коммерческую академию для продолжения дела своего отца. Однако безвременная смерть родителя изменила его планы, и он стал занимался издательским бизнесом в Вене. Позже посвятил себя журналистике, драматургии и литературе.

Редактировал «Wiener Leben» (с 1879 года), «Лангер» «Ганс Юргель» (1885—1886) и иллюстрированный «Винер Веспен» (1886—1887), сотрудничал с другими венскими журналами как фельетонист. Сотрудничал с венскими театрами, написал много комических и актуальных песенок для сцены, а также пьесы.

Творчество 
Дебютировал в 1870 году, под псевдонимом Zeno Brunner с фарсом «Zwischen zwei Uebeln». За ним последовал ряд других оперетт, фарсов, пародий, сценических обозрений, феерий, комедий и драм.

С 1879 г. Б. Цапперт был редактором венских юмористических изданий, издавал «Wiener Leben». Состоял постоянным драматургом при венском Карл-театре. Большинство его произведений, написанных в лёгком жанре, положены на музыку и с успехом шли в австрийских театрах.

Избранные произведения 
 «Zwischen Zwei Uebeln» (1870, музыкальный фарс в одном действии)
 «Die Czarin» (1872, оперетта в трех действиях)
 «Ein Hochgeborener» (1877, популярная пьеса в трех действиях)
 «Ein Junger Drahrer» (1878, музыкальный фарс в 3 действиях)
 «Rinicherl» (1878, пародия в одном действии)
 «Cri-cri» (1879, музыкальная картина в одном действии)
 «Die Glöckerln am Kornfeld» (1879, пародия)
 «Ein Böhm in Amerika» (1880, бурлеск)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  Zappert Bruno.

Редакторы по алфавиту
Редакторы Австро-Венгрии
Редакторы XIX века
Немецкие писатели XIX века
Немецкие драматурги
Авторы юмористической прозы